

Personen 
 John Milton Engelse dichter (1608-1674)

Plaatsen 
Canada
 Milton (Newfoundland en Labrador)
 Milton (Nova Scotia)
 Milton (Ontario)

Verenigd Koninkrijk
 Milton (Angus)
 Milton (Cambridgeshire)
 Milton (Derbyshire)
 Milton (Cherwell), Oxfordshire
 Milton (Vale of White Horse), Oxfordshire
 Milton-under-Wychwood, Oxfordshire
 Milton (Staffordshire)
 Milton (West Dunbartonshire)

Verenigde Staten
 Milton (Delaware)
 Milton (Florida)
 Milton (Illinois)
 Milton (Indiana)
 Milton (Iowa)
 Milton (Kentucky)
 Milton (Massachusetts)
 Milton (New York)
 Milton (North Carolina)
 Milton (North Dakota)
 Milton (Pennsylvania)
 Milton (Vermont)
 Milton (Washington)
 Milton (West Virginia)
 Milton (Wisconsin)

Andere landen
 Milton (Nieuw-Zeeland)
 Milton (Australië)

Overige 
 Milton (televisieserie).